

Орево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Орево — селище, Дмитровський міський округ, Московська область